L'Intrépide ou Intrépide est le nom de :

Navires 
L'Intrépide était le nom de plusieurs navires de guerre de la marine française :
 , un vaisseau de ligne de 66-76 canons lancé en 1666, Il est rebaptisé Grand en 1671 ;
 , un vaisseau de ligne de 84 canons lancé en 1690 ; 
 , un vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1747 ;
 , un vaisseau de ligne espagnol puis français, construit en 1799 et coulé en 1805.
  (1864-1913), un navire-école de l'École d'application de la Marine, rebaptisé Borda en 1890.

Pour les navires de la Royal Navy du même nom, voir .

Aérostat 
 L'Intrépide, un des premiers ballons à hydrogène à usage militaire.
 Intrépide est un vaisseau spatial dans l'univers de fiction Star Trek.

Films 
 L'Intrépide est un film de Stanley Donen sorti en 1952
 L'Intrépide est un film de Jean Girault sorti en 1975

Littérature et magazines 
 L'Intrépide était un journal périodique de bande dessinée ;
 Intrépide est un roman de Jack Campbell ;
 L'Intrépide, bande dessinée française de Marcus, Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre.

Homonymie de titre
Nom de bateau de la Marine française